Bârsa bezeichnet:

 Bârsa (deutsch Burzen), Fluss in Siebenbürgen (Rumänien)
 Bârsa (Arad), Gemeinde im Kreis Arad (Rumänien)
 Bârsa (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj (Rumänien)